Holanda ist der Familienname folgender Personen:

 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (1910–1989), brasilianischer Romanist und Lexikograf
 Francisco de Holanda (1517–1585), portugiesischer Maler, Architekt, Antiquar, Historiker und Kunsttheoretiker
 Hamilton de Holanda (* 1976), brasilianischer Mandolinenspieler und Komponist
 Newton Holanda Gurgel (1923–2017), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Crato
 Rodrigo de Holanda, in Spanien tätiger niederländischer Maler des 16. Jahrhunderts
 Sérgio Buarque de Holanda (1902–1982), brasilianischer Journalist, Schriftsteller und Historiker

Holanda bezeichnet außerdem folgenden geographischen Ort:

 Holanda (Pando), Ort im Departamento Pando, Bolivien